Ла Наранхада има више значења:

 Ла Наранхада (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Наранхада (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику